Mónica Pont  (Barcelona, 23 de enero de 1971) es una conocida actriz, modelo, y presentadora 
española. Ha participado en numerosas series y programas de televisión, de cine y teatro.
El 15 de noviembre de 2016 presentó su primera novela con la editorial Martinez Roca del grupo Planeta que lleva por título "No estás sola" y que está basada en su propia experiencia en la lucha por la custodia de su hijo.
En la actualidad reside entre México y Los Angeles.

Televisión

Series de Televisión 
 2022 Mi camino es amarte, serie para Televisa, México. 
 2022 Los Ricos también lloran, serie para Televisa, México.
 2021–2022 Mi fortuna es amarte, serie para Televisa, México.
 2021 Esta historia me suena, serie para Televisa, México.
 2021 ¿Qué le pasa a mi familia?, serie para Televisa, México.
 2021 La mexicana y el güero, serie para Televisa, México.
 2021 Luis Miguel, la serie, serie para Netflix.
 2016 Centro médico, serie para La 1.
 2013 Esposados, serie para Telecinco.
 2005 A tortas con la vida, serie para Antena 3.
 2005 De moda, serie para Antena 3.
 2005 Obsesión, serie para La 1.
 2001 Esencia de poder, serie para Telecinco.
 2000 Agente 700, serie para La 1.
 2000 Un chupete para ella, serie para Antena 3.
 1999 Jacinto Durante, Representante, serie para Antena 3.
 1998 Tío Willy, serie para La 1.
 1997 Ni contigo ni sin ti, serie para La 1.
 1996–1998 Hostal Royal Manzanares, serie para La 1.
 1995 Tres hijos para mí solo, serie para Antena 3.
 1995 Canguros, serie para Antena 3.
 1995 Hermanos de leche, serie para Antena 3.
 1994 La Lloll, serie para TV3 (Cataluña).
 1994 Xoof, serie para TV3 (Cataluña).
 1994 ¡Ay Señor, Señor!, serie para Antena 3.
 1994 303 llamada a la felicidad, serie para La 1.
 1992–1993 Bacuria, serie para Ant 1, Grecia.
 1991–1992 Dark Justice, serie para TV3 y ABC, EE. UU..
 1990 Mi mito y coleando, mini serie para TV2.

 Programas de televisión 
 2017 Espejo público. Colaboradora (Antena 3).
 2015–2016 El programa de Ana Rosa. Colaboradora (Telecinco).
 2014–2015 Cazamariposas. Colaboradora (Divinity).
 2014 ¡Mira quién salta!. Concursante (Telecinco). 
 2013 Campamento de verano. Concursante (Telecinco).
 2013 Deluxe. Invitada (Telecinco).
 2012–2014 Sálvame. Colaboradora (Telecinco).
 2013 ¡Mira quién salta!. Concursante en Telecinco.
 2011 Y gano porque me toca. Presentadora del programa para Antena 3.
 2006 Nos vamos de tiendas. Presentadora del programa para Antena 3.
 2004–2005 El Grand Prix del verano. Madrina del programa de La 1.
 2002 Verano noche. Presentadora del programa de La 1.
 1996–1997 Gala especial Fin de año. Presentadora del Programa de La 1.
 1997 Telepasión española. Actriz invitada en el Programa musical navideño para La 1.
 1996 Telepasión española. Actriz invitada en el Programa musical navideño para La 1.
 1995 El cambiazo. Presentadora del programa de Telecinco.
 1995 Locuras de verano. Presentadora del programa de Telecinco.
 1994 Campeones en la playa. Co- Presentadora del programa para Telecinco
 1991 Tres Pics i Repicó. Azafata del Programa para TV3 (Cataluña).
 1991 La Granja. Invitada en el programa para TV3 (Cataluña).
 1990 Barres y Estrelles. Actriz invitada en el programa de La Trinca para TV3 (Cataluña).
 1989 Tariro, Tariro. Actriz invitada en el programa de La Trinca para  TVE.
 1989 Oh Bongonia. Actriz invitada en el programa para TV3 (Cataluña).

Cine 
2022 Killer Babes, Dir. Magaby García.
2019 Guerra de Likes, Dir. Maria Ripoll.
2008 7 pasos y medio, Dir. Lalo García.
2006 Dos billetes, Dir. Javier Serrano.
1996 Muere, mi vida, Dir. Mar Tangarona.
1995 Oh de Amor, Dir. Ismael González.
1994 Mujeres a flor de piel, Dir. Patrick Alessandrin.
1992 La jungla del miedo, Dir. Jesús Franco.
1991 Las apariencias engañan, Dir. Carlos Balaguer.
1991 Lolita al desnudo, Dir. José Antonio de la Loma.

Videoclips 
1994 Antonio Flores- Cuerpo de mujer
1992 Mantó- Minos, en Grecia.
1988 N'Gai N'Gai - Fotomatón

Cortometrajes 
2021 Home Sweet Home, Dir Jesús Iván Rodríguez.
2001 Defectos secundarios, Dir. Matilde Obradors.
1995 La ecuación del vértigo, Dir. Julián Álvarez.

Teatro 

2003 La llamada de Lauren, de Paloma Pedrero. Dir. Aitana Galán.
1998–1999 Odio a Hamlet, de Paul Rudnick. Dir. Dennis Rafter.

Referencias 

Modelos femeninas de España
Actores de Barcelona
Nacidos en Barcelona